Янковка — название населенных пунктов на Украине:

 Янковка — до 1946 г. название села Ивановка в Белоцерковском районе Киевской области.
Янковка — до 1946 г. название села Ивановка в Великописаревском районе Сумской области.
 Янковка — до 1946 г. название села Лесовое в Тальновском районе Черкасской области.

См. также 

 Янковичи